Brock har flere betydninger:

Et efternavn:
 Adolf Brock (født 1932) – tysk fagforeningsmand
 Bazon Brock (født 1936) – tysk professor i æstetik
 Bill Brock (født 1930) – amerikansk politiker
 Calvin Brock (født 1975) – amerikansk bokser
 Chad Brock (født 1963) – amerikansk countrysanger
 Dave Brock (født 1941) – engelsk rockmusiker
 Ditmar Brock (født 1947) – tysk sociolog
 Farina Brock (født 1984) – tysk indtalerske
 Gerhard Brock (1922–2009) – tysk politiker og landråd (CDU)
 Gustav Edvard Brock (1816-1878) – en dansk advokat og politiker, medlem af Landstinget
 Gustav Brock (1849-1887) (1849-1887) – en dansk maler
 Gustav Brock (1880-1945) (1880-1945) – en dansk maler, søn af ovennævnte maler
 Inés Brock (født 1964) – tysk politiker (B'90/Grüne)
 Isaac Brock (1769–1812) – britisk general
 Jeremy Brock (født 1959) – britisk regissør
 Lawrence Brock (1906–1968) – amerikansk politiker
 Lou Brock (født 1939) – amerikansk baseballspiller
 Mario Brock (født 1938) – brasiliansk-tysk neorokirurg
 Markus Brock (født 1963) – tysk TV-vært
 Matthias Brock (født 1962) – tysk kunstmaler
 Napoleon Murphy Brock (født 19**) – amerikansk musiker
 Nicolai Stabel Brock (1803-1885) – dansk officer
 Niels Brock (1731-1802) – dansk handelsmand, grundlægger af handelsskolerne af samme navn
 Oliver Brock (født 1969) – tysk informatiker
 Paul D. Brock – britisk insektforsker
 Peter Brock (forfatter) (1916–1982) – tysk forfatter
 Peter Brock (racerkører) (1945–2006) – australisk racerkører
 Peter Michael Johan Brock (1842-1906) – dansk numismatiker og museumsmand
 Reinhard Brock (født 1951) – tysk regissør
 Thomas Brock (1847–1922) – engelsk billedhugger
 Thomas D. Brock (født 1926) – amerikansk mikrobiolog
 Werner Gottfried Brock (1901–1974) – tysk filosof
 Willi Brock (født 1952) – tysk fodboldspiller
 William Emerson Brock (1872–1950) – amerikansk politiker

En uddød dansk adelsslægt, også stavet Brok:
 Brock (adelsslægt)

En figur i Pokémon:
 Brock (Pokémon)

Stednavne:
 Brock University – et universitet i St. Catharines, Canada
 Brock (ø) – vestlig ø blandt Queen Elisabeth Islands i Canada
 Brock, Soltau – bydel i den nedersaksiske by Soltau
 Brock, Nebraska – sted i USA
 Brock, Texas – sted i USA
 Brock, Ontario – sted i Canada
 Brock, Saskatchewan – sted i Canada